Евгений Преображенский:
 Преображенский, Евгений Алексеевич (1886—1937) — революционер, большевик, экономист, один из лидеров Левой оппозиции.
 Преображенский, Евгений Николаевич (1909—1963) — Герой Советского Союза, в 1950—1962 командующий авиацией ВМФ СССР. Генерал-полковник авиации.